Die Mitglieder vertreten das Internationale Olympische Komitee (IOC) in ihrem Land, sie sind hingegen keine Vertreter ihres Landes im IOC. Sie werden auf Vorschlag des Executive Committee für die Dauer von acht Jahren gewählt, und sie können alle acht Jahre neu gewählt werden.

Die Mitgliedschaft dauert höchstens bis zum Ende jenes Kalenderjahres, in dem das Mitglied 70 Jahre alt geworden ist. Für Mitglieder, die vor der 110. IOC-Session (11. Dezember 1999) gewählt wurden, gilt die Ausnahme, dass sie bis zur Vollendung des 80. Lebensjahres dem IOC angehören dürfen. Für Mitglieder, die vor 1966 gewählt wurden, gab es kein Alterslimit.

Mit Stand vom Januar 2023 besteht das IOC aus 144 Personen, darunter 99 stimmberechtigte reguläre Mitglieder (members), 44 Ehrenmitglieder (engl. honorary members) und ein Mitglied ehrenhalber (engl. honour member).

Die Vorsitzenden von internationalen Sportorganisationen, die einen olympischen Sport repräsentieren (z. B. der Präsident des Schwimmverbandes FINA), sind „ex officio“ (aufgrund ihrer Funktion) im IOC vertreten.

53 IOC-Mitglieder waren Teilnehmer der Olympischen Spiele, 38 von ihnen gewannen dabei Medaillen.

Aus den deutschsprachigen Ländern kommen sieben IOC-Mitglieder:
 aus Deutschland: Thomas Bach, Britta Heidemann
 aus der Schweiz: Gianni Infantino, Denis Oswald
 aus Liechtenstein: Prinzessin Nora von Liechtenstein
 aus Luxemburg: Großherzog Henri von Luxemburg
 aus Österreich: Karl Stoss

Ordentliche Mitglieder

Ehrenmitglieder 
Alle Ehrenmitglieder sind ehemalige Mitglieder, die nach ihrer Amtszeit Ehrenmitglieder wurden. Personen ohne vorherige IOC-Mitgliedschaft sind „Mitglied ehrenhalber“. Ehemalige IOC-Präsidenten werden nach ihrer Amtszeit zu Ehrenpräsidenten auf Lebenszeit ernannt.

Einzelnachweise 

!
Mitglieder Des Internationalen Olympischen Komitees